John Bury ist der Name folgender Personen:

* John Bury (Bühnenbildner) (1925–2000), britischer Bühnenbildner 
 John Bagnell Bury (1861–1927), irischer Althistoriker und Philologe